Tago – fiume della penisola iberica
 Tago (Surigao del Sur)  – comune delle Filippine
 Tago – titolo della Tessaglia attribuito ad un capo o generale
 Akihiko Tago – astrofilo giapponese